

Patronyme 

 Corrado Guzzanti (1965-), acteur, réalisateur, scénariste, humoriste et imitateur italien ;
 Elio Guzzanti (1920-2014), médecin et homme politique italien
 Paolo Guzzanti (1940-), journaliste, animateur de télévision et homme politique italien
 Sabina Guzzanti (1963-), actrice italienne et personnalité de la télévision.

Patronyme italien